

Nom de famille 

 Alice Bruce (1867-1951), pédagogue britannique ;
Blanche Bruce (1841-1898), sénateur américain du Mississippi ;
 Carol Bruce (1919-2007), actrice et chanteuse américaine ;
 Catherine Wolfe Bruce (1816-1900), astronome américain ;
  ;
 David K. E. Bruce (1898-1977), diplomate américain ;
 Donald Bruce, baron Bruce de Donington (1912-2005), soldat, homme d'affaires et homme politique britannique ;
  ;
 Harriet Bruce-Annan (1965-), programmeuse et humanitaire ghanéenne ;
 Henri James Bruce (1835-1909), homme d'Église et ornithologue américain ;
 Jack Bruce (1943-2014), musicien britannique membre du groupe Cream ;
 Jacob Bruce (1669-1735), maréchal russe d'origine écossaise ;
 , général russe d'origine écossaise, sénateur, gouverneur de Saint-Pétersbourg et de Moscou, petit-neveu du précédent ;
 James Bruce (1730-1794), explorateur et géographe britannique, qui a acheté en Égypte en 1769 le codex Bruce, un manuscrit contenant des textes gnostiques ;
 James Bruce (1811-1863), administrateur colonial et diplomate britannique (aussi connu sous le nom de Lord Elgin) ;
 Jay Bruce (1987-), joueur de baseball américain ;
 Famille Bruce : famille d'écrivains français spécialisés dans l'espionnage de fiction ;
 Michael Bruce (1746-1767), poète britannique ;
 Michael Bruce (1948-), musicien américain ;
 Mildred Bruce (1895-?), pilote de course britannique ;
 Patrick Henry Bruce (1881-1936), peintre américain ;
 
 Stanley Bruce (1883–1967), homme politique et un diplomate australien ;
 Theodore Bruce (1923-2002), athlète australien ;
 Thomas Bruce (1766-1841),  d'Elgin, ambassadeur britannique à Constantinople et responsable du transport des marbres du Parthénon (Athènes) à Londres ;
 Thomas Bruce (1656-1741),  d'Ailesbury et  d'Elgin, aristocrate et mémorialiste anglais ;
 Tom Bruce (1952-2020), nageur américain ;
 Virginia Bruce (1910-1982), actrice et chanteuse américaine ;
 Wendy Bruce (1973-), gymnaste artistique américaine ;

Prénom 
Bruce Lee, artiste martial, réalisateur, acteur, producteur, scénariste sino-américain
Bruce Springsteen, chanteur, auteur-compositeur et guitariste américain
Bruce Toussaint, journaliste français de télévision 
Bruce Wayne, vrai nom de Batman, dans la fiction (comics, "animes", et films éponymes)
Bruce Willis, acteur et producteur de cinéma américain

Autres 
 La Maison Bruce, importante famille normande du  au 
 Bruce, cratère lunaire
 Film américain Bruce tout-puissant, avec Jim Carrey.

Science 
 La Médaille Bruce, récompense attribuée par la Société astronomique du Pacifique depuis 1898

Toponymes

Bruce, banlieue de Canberra
 Bruce, ville d'Australie-Méridionale
 Circonscription de Bruce, une circonscription fédérale du Victoria



Bruce, un hameau du comté de Beaver
 Bruce, circonscription provinciale d'Alberta

Anciens toponymes 
 Bruce, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (1933-1975)
 Bruce-Est, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (1882-1903)
 Bruce-Nord, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (1867-1933)
 Bruce-Ouest, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (1882-1903)
 Bruce-Sud, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (1867-1882/1903-1933)

Île Bruce, île au large de l'île de Baffin
 Monts Bruce, petite chaîne de montagnes de l'île de Baffin

Bruce (Dakota du Sud)
 Bruce (Mississippi)

Bruce, circonscription de Nouvelle-Zélande
 Le Mt Bruce Wildlife Centre, parc naturel en Nouvelle-Zélande qui participe entre autres à la réhabilitation des Kiwis

Île Bruce, île dans l'arctique russe

Homonymie partielle 
 Bruce—Grey, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (1975-2000)
 Bruce—Grey—Owen Sound, circonscription fédérale et provinciale ontarienne
 Grey—Bruce, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (1933-1966)
 Grey—Bruce—Owen Sound, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (2003-2004)
 Huron—Bruce, circonscription fédérale et provinciale ontarienne

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme
Patronyme écossais